Кръсто Тачев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е през 1885 година в село Лева река, Ресенско, в Османската империя, днес в Северна Македония. Присъединява се към ВМОРО и през 1908 година влиза в Кумановско с чета.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Хора от община Ресен